Okręty US Navy o nazwie USS  "Skimmer":
Pierwszy "Skimmer" (AMc-53) był trałowcem przybrzeżnym typu Accentor, który był w służbie w latach 1941 - 1946.
Drugi "Skimmer" (LCIL-1093) był dużym okrętem desantowym piechoty, który był w służbie w latach 1944 - 1946.

Bibliografia 

Skimmer